Indywidualne Mistrzostwa Świata na długim torze 1983

Wyniki 
 18 września 1983 r. (niedziela),  Mariańskie Łaźnie

1983
1983 w long tracku
1983 w Europie
Czechosłowacja w XX wieku